Miejscowości
 Bakar – miasto i gmina w zachodniej Chorwacji

 Osoby noszące nazwisko Bakar
 Djamel Bakar (ur. 1989) – komoryjski piłkarz
 Georges Bakar (ur. 1946) – egipski duchowny melchicki
 Mohamed Bakar (ur. 1973) – komoryjski lekkoatleta, sprinter
 Norizan Bakar (ur. 1961) – malezyjski piłkarz i trener